Vatin bezeichnet folgende Orte:

 Vatín, Ort in der Kraj Vysočina, Tschechien
 Vatin (Vršac), Ortsteil der Stadt Vršac in der Vojvodina (Serbien)

Vatin ist der Familienname von
 Nicolas Vatin (* 1955), französischer Orientalist